Kopernikus-Preis steht für:

 frühere Bezeichnung des Copernicus-Preises
 Kopernikus-Preis der Universität Königsberg
 Nikolaus-Kopernikus-Preis des Instituts für Deutsche Ostarbeit Krakau